Ли́за Ма́ркос (, род. 15 марта 1982, Торонто) — канадская актриса, наиболее известна по роли детектива Чарли Маркс в телесериале «Читающий мысли».

Маркос начала карьеру в 12 лет как модель, но после 10 лет работы в этой области решила сменить профессию и стать актрисой. У актрисы есть дочь.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 

Киноактрисы Канады